Făcăi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Făcăi (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Făcăi (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea